31P kan syfta på:

 Schwassmann-Wachmann 2 - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-01M - en rysk Progress farkost.